

Toponyme

États-Unis 
 Kenmore, ville dans l'État de Washington ;
 Kenmore, village dans l’État de New York ;
 Fenway Kenmore est un quartier de Boston, dans le Massachusetts.

Divers 
 Michael Kenmore est un personnage fictif de la série télévisée Stargate Atlantis ;
 Kenmore est la marque propriétaire d'appareils électroménagers de la chaîne de grands magasins Sears.